«This Is Love» — песня американского рэпера will.i.am, лидера группы Black Eyed Peas. Была записана при участии голландской певицы Евы Симонс, а сопродюсером выступил Стив Анжелло — диджей из группы Swedish House Mafia. «This Is Love» является вторым синглом четвёртого сольного альбома will.i.am’a «#willpower».

Предыстория 
Работа над песней началась в конце декабря 2011 года, и песня была частично записана и полностью совмещена не в студии звукозаписи, а на личном ноутбуке уилл.ай.эма

Выпуск 
В качестве второго сингла из четвёртого сольного альбома «#willpower» песня «This Is Love» была выпущена 1 июня в Австралии, 17 июня в США. Премьера песни состоялась 14 мая на лондонском радио «Capital FM».

Список композиций

Чарты и продажи

Чарты

Продажи и сертификации

Хронология релиза

Примечания 

Синглы 2012 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы will.i.am
Песни will.i.am
Песни, написанные will.i.am
Синглы Interscope Records